Михаил Мусеевич Майоров (настоящие имя и фамилия — Меер Моисеевич Биберман) (10 января 1890, с. Скородное, Минской губернии, Мозырского уезда, Российской империи) — 20 января 1938, СССР) — партийный и государственный деятель СССР и УССР.

Биография 
Родился в семье ремесленника. Работал портным. С юных лет включился в революционное движение. В 1906 вступил в РСДРП.

В 1906—1917 вëл агитационо-партийную работу в Киеве, Екатеринославе, Царицыне, Саратове, Москве. Подвергался репрессиям.

В 1917 — член Киевского комитета РСДРП(б), один из руководителей большевистской фракции Киевского Совета рабочих депутатов.

Участник октябрьского вооружённого восстания в Петрограде и Москве, Январского восстания в Киеве (1918).

Участник гражданской войны. Во время австро-немецкой оккупации Украины в 1918 — один из руководителей партийного подполья в Киеве и Екатеринославе, председатель Всеукраинского партийного временного комитета, председатель (с июля 1918) и член (с октября 1918) Киевского подпольного областного комитета КП (б) Украины.

В 1919—1920 — в Красной Армии.

С июля 1920 — на советской и партийной работе:
 до октября 1922 — председатель Киевского губсовнархоза,
 1922—1923 — первый секретарь Одесского губернского комитета КП(б)Украины,
 1923—1924 — председатель Астраханского губисполкома,
 1924—1925 — председатель Томского губисполкома,
 1925—1927 — секретарь Томского окружного комитета ВКП(б),
 1927—1930 — заместитель председателя Центральной контрольной комиссии КП(б)Украины — наркома Рабоче-крестьянской инспекции УССР,
 25 декабря 1930 — 9 февраля 1932 — нарком снабжения УССР,
 1932—1933 — первый секретарь Одесского областного комитета КП(б)Украины.
 1933—1934 — секретарь Среднеазиатского бюро ЦК ВКП(б).

В 1934 вызван в Москву и резко понижен в должности, назначен заместителем председателя Центросоюза СССР.

В 1927—1934 — член Центральной контрольной комиссии ВКП(б). На I и III съездах КП(б)Украины избирался кандидатом в члены ЦК КП(б)Украины, на V конференции — членом ЦК КП(б)Украины, на X—XI съездах КП(б)Украины — членом ЦКК КП(б)Украины.

В 1932—1933 — кандидат в члены Политбюро ЦК КП(б)Украины. Неоднократно избирался членом ВЦИК и ВУЦИК.

14 октября 1937 арестован органами НКВД, приговорён к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован 2 июня 1956 г.

Автор работ по истории партии.

Память 
В городе Киеве в 1970 году на Минском массиве была названа .

Примечания

Ссылки 
 Майоров Михаил Моисеевич (Биберман Меер Моисеевич)
 «УІЖ», 1967, № 11 (Додаток)
 Корольов Б., Левін В. Михайло Мусійович Майоров. К., 1969
 Лозицький В. С. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки (1918—1991). К., 2005;
 Голодомор 1932—1933 років в Україні: Документи і матеріали. К., 2007.
 Васильєв В. Ю. МАЙОРОВ Михайло Мусійович  // Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. — К.: В-во «Наукова думка», 2009. — 790 с.: іл. — Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Mayorov_M_M
 Енциклопедія Києва
 Майоров М. З історії революційної боротьби на Україні, 1914—1919. — X., 1928.
 Майоров М. Повість днів минулих. — Х. : Пролетарий, Б. р. — 194 с.

Революционеры Российской империи
Участники Гражданской войны в России (красные)
Первые секретари Одесского обкома КП Украины
Репрессированные в СССР
Расстрелянные в РСФСР
Члены ЦК КП Украины
Персоналии:Томская губерния
Первые секретари Киевского обкома КП Украины
Члены Центральной контрольной комиссии ВКП(б)
Делегаты съездов КП Украины
Посмертно реабилитированные в СССР
Члены Ревизионной комиссии КП Украины
Народные комиссары снабжения УССР
Родившиеся в Скородном (Ельский район)
Казнённые в 1938 году